Kabinett Doumergue steht für folgende Regierungen der Dritten Französischen Republik:
 Kabinett Doumergue I (1913/14)
 Kabinett Doumergue II  (1934)